Bengt Hallgren ist der Name folgender Personen:

* Bengt Hallgren (Schriftsteller) (1922–2017), schwedischer Schriftsteller
 Bengt Hallgren (Bischof) (1925–2021), schwedischer lutherischer Bischof